|-
| 76101 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76102 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76103 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76104 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76105 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76106 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76107 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76108 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76109 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76110 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76111 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76112 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76113 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76114 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76115 - || || 28 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76116 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76117 - || || 26 de febrer, 2000 || Uccle || T. Pauwels
|-
| 76118 - || || 27 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76119 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76120 - || || 28 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 76121 - || || 25 de febrer, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 76122 - || || 25 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 76123 - || 2000 EE || 1 de març, 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 76124 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76125 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76126 - || || 1 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 76127 - || || 2 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 76128 - || || 2 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 76129 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76130 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76131 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76132 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76133 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76134 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76135 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76136 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76137 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76138 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76139 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76140 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76141 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76142 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76143 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76144 - || || 5 de març, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 76145 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76146 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76147 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76148 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76149 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76150 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76151 - || || 7 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76152 - || || 3 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 76153 - || || 3 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 76154 - || || 3 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 76155 - || || 3 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 76156 - || || 3 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 76157 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76158 - || || 3 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 76159 - || || 3 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 76160 - || || 8 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 76161 - || || 8 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 76162 - || || 8 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 76163 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76164 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76165 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76166 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76167 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76168 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76169 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76170 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76171 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76172 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76173 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76174 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76175 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76176 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76177 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76178 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76179 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76180 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76181 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76182 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76183 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76184 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76185 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76186 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76187 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76188 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76189 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76190 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76191 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76192 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76193 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76194 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76195 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76196 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76197 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76198 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76199 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76200 - || || 10 de març, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
6